Руксандра Драгомір і Інес Горрочатегі були чинними чемпіонками тенісного турніру Warsaw Cup by Heros, але цього разу не брали участі.

Каріна Габшудова і Ольга Лугіна виграли титул, перемігши у фіналі пару Лізель Горн і Карін Кшвендт з рахунком 7–6, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабін Аппельманс /  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
 Кетеліна Крістя /  Ева Меліхарова (чвертьфінал)
 Майке Бабель /  Вілтруд Пробст (півфінал)
 Каріна Габшудова /  Ольга Лугіна (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Cup 1020001284 by Heros 1998 Doubles Draw

Warsaw Open
Тур WTA 1998